Vjatjeslav Ivanov kan henvise til:

 Vjatjeslav Ivanov (digter) (1866–1949), en russisk digter og dramatiker
 Vjatjeslav Ivanov (roer) (født 1938), en sovjetisk/russisk roer og tredobbelt olympisk guldvinder